L’hydroréacteur est un système de propulsion des navires. C'est une sorte de pompe-hélice. Il est utilisé dans les sous-marins modernes. Il est plus silencieux et plus puissant, mais aussi plus lourd, que les hélices conventionnelles. Le fonctionnement précis de l'hydroréacteur est couvert par le secret.

Liens externes   
 

Dispositif mécanique